Marko Marić (ur. 1983) – chorwacki piłkarz, pomocnik
 Marko Marić (ur. 1996) – chorwacki piłkarz, bramkarz